«J’ai pas vingt ans» () — шестой сингл французской певицы Alizée, выпущенный в июне 2003 года. Кроме оригинальной композиции содержит предыдущий хит на английском языке - "I'm Fed Up!". (Французская версия называется "J'en Ai Marre!")

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа стал Лоран Бутонна, премьера состоялась в мае 2003 года на французском телеканале M6.

Список композиций

Французский CD сингл 
 «J’ai pas vingt ans» — 4:15
 «I’m Fed Up!» — 4:40

Французский CD максисингл 
 «J’ai pas vingt ans» (Single Version) — 4:15
 «J’ai pas vingt ans» (Sfaction Club Remix) — 5:45
 «J’ai pas vingt ans» (Attitude Dance Remix) — 4:10
 «J’ai pas vingt ans» (Attitude Dub Mix) — 6:45

Французская грампластинка 

Сторона A:
 «J’ai pas vingt ans» (Sfaction Club Remix) — 5:45

Сторона B:
 «J’ai pas vingt ans» (Attitude Dance Remix) — 4:10

Чарты

Примечания 

Синглы 2003 года
Песни Alizée
Видеоклипы, снятые Лораном Бутонна
Песни, написанные Лораном Бутонна
Песни, написанные Милен Фармер